Александр Макаревский:
 Макаревский, Александр Андреевич (1924—1974) — генерал-майор милиции, начальник УВД Смоленского облисполкома.
 Макаревский, Александр Иванович (1904—1979) — Герой Социалистического Труда (1957), академик АН СССР (1968), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1964), доктор технических наук (1943), лауреат Ленинской (1957) и Сталинской (1943) премий.